Внуково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Добросельского сельского поселения. Население — 5 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 11 км к юго-западу от Монастырщины, в 62 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Молоховка. В 60 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Васьково на линии Смоленск — Рославль.

История 
В XIX веке сельцо Внуково Краснинского уезда Смоленской губернии принадлежало представителям дворянского рода Ельчаниновых, затем сыну Александры Ивановны Ельчаниновой Николаю Ивановичу Мазаровичу, внуку русского посла в Тегеране, библиографу Петербургской Публичной библиотеки, впоследствии — предводителю дворянства Краснинского уезда, статскому советнику. Во Внукове провёл детство его сын, известный советский учёный-геолог Александр Мазарович (1886 — 1950).

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района